Szász, Szasz kan verwijzen naar:
 Jenő Szász (* 1969, Gheorgheni), een Hongaarstalig Roemeens politicus en ingenieur uit Zevenburgen
 Thomas Stephen Szasz